West Coast (Nieuw-Zeeland), een regio in Nieuw-Zeeland
 Westkust van de Verenigde Staten, de Amerikaanse staten langs de Stille Oceaankust
 Westcoasthiphop, een hiphopstijl
 Westcoastjazz, een jazzstijl

Zie ook 
 Weskus, een district in Zuid-Afrika
 Westkust (doorverwijspagina)